Поссаньо (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.

Поссаньо розташоване на відстані близько 450 км на північ від Рима, 60 км на північний захід від Венеції, 35 км на північний захід від Тревізо.

Населення —   (2014).
Щорічний фестиваль відбувається 16 серпня. Покровитель — святий Рох.

Демографія

Сусідні муніципалітети 

 Алано-ді-П'яве
 Кастелькукко
 Кавазо-дель-Томба
 Креспано-дель-Граппа
 Падерно-дель-Граппа

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів провінції Тревізо

Примітки 

Муніципалітети провінції Тревізо